Hablawetz ist der Familienname der folgenden Personen:

 August Egon Hablawetz (1833–1892), österreichischer Opernsänger
 Franziska Hablawetz (1831–1902), österreichische Kunstmäzäin und Wohltäterin